Brodzinski bzw. Brodziński ist der Familienname folgender Personen:
 Jonny Brodzinski (* 1993), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Kazimierz Brodziński (1791–1835), polnischer Dichter und Übersetzer
 Michael Brodzinski (* 1995), US-amerikanischer Eishockeyspieler